Alder Lake — кодовое имя семейства процессоров фирмы Intel 12-го поколения. 
Чипы на этой микроархитектуре изготавливаются на технологическом процессе Intel 7 (10 нанометров), это первые настольные процессоры Intel на 10-нм техпроцессе. Процессоры вышли на рынок 4 ноября 2021 года .

Alder Lake впервые используют новый разъём процессора LGA 1700. Также процессор поддерживает память DDR5 и обладает шиной PCI Express версии 5.0. 

Эти процессоры используют «гибридную» технологию Intel Hybrid, сочетая в себе «большие»  и «малые»  ядра: в специфических тяжёлых задачах задействованы производительные (P-Core, Performance Core) «большие» ядра, а энергоэффективные (E-cores, Efficient Cores) «малые» ядра используются для базовых фоновых задач.

Процессоры

Настольные процессоры 
 Сокет LGA 1700
 Все нижеперечисленные процессоры изначально поддерживают память DDR4-3200 и DDR5-4800
 Все процессоры поддерживают до 128 Гбайт оперативной памяти DDR4 или DDR5 в двухканальном режиме
 Некоторые модели имеют интегрированную графику Intel Graphics Technology UHD 770, 730 или 710.
 Max Turbo Power: максимальная длительная (> 1 с) рассеиваемая мощность процессора, ограниченная регуляторами тока и / или температуры. Мгновенная мощность может превышать максимальную мощность турбо на короткое время (<= 10 мс)
 Процессоры, отмеченные полужирным шрифтом, поддерживают ECC-память только при использовании материнских плат, основанных на чипсете W680
 Максимальная частота в Turbo Boost (5.5 GHz) для 12900KS достигается с помощью технологии Intel Thermal Velocity Boost

Мобильные процессоры 
Intel предагает потребителям три линейки мобильных процессоров:
 H-серия — производительная;
 P-серия —  занимает промежуточное положение; в ней Intel сделала ставку на гибридную архитектуру, позволяющую использовать разные сочетания ядер: от H-серии — для достижения высокой производительности и от U-серии —  высокой энергоэффективности, в зависимости от рабочих задач и нагрузок;
 U-серия — энергоэффективная (не для сложных вычислительных задач, для устройствах и нуждающиеся в большей автономной работе)

Alder Lake-H

Alder Lake-P

Alder Lake-U (15W)

Alder Lake-U (9W)

См. также

Примечания 

Микроархитектуры Intel
X86